Exorial bezeichnet:
 einen Roman von Gregor A. Gregorius
 das Debütalbum der deutschen Band Eminenz, siehe Exorial (Album)